Asger Leth – regista danese
 Jørgen Leth – poeta e regista danese
 Julie Leth – ciclista su strada e pistard danese
 Mie Leth Jans – calciatrice danese, difensore